Ђола може бити:

 Ђола, насеље у Италији у округу Римини, региону Емилија-Ромања
 Ђола, народ у западној Африци